Малое Орехово — название населённых пунктов:

Россия 
 Малое Орехово — деревня в Серебряно-Прудском районе Московской области.
 Малое Орехово — деревня в Старорусском районе Новгородской области.

Украина 
 Малое Орехово — село в Ратновском районе Волынской области.